John Barry henviser til forskellige artikler:

Navne 
 John Barry (filmkomponist) (1933-2011) – oscarmodtager for filmmusik.
 John Barry (US navy) – stifter af den amerikanske flåde (1745 – 1803).